Regne de Garha-Mandla
 Regne de Chanda-Sirpur (també esmentat com regne de Chandrapur o com el Regne gond de Telangana
 Regne de Deogarh
 Regne de Kherla